Гран-при Макао 2008 — серия соревнований, проводившихся в третий уик-энд ноября-2008 в Макао:
 Гран-при Макао Ф3 2008 — престижный старт для машин класса Формула-3.
 Аомыньский этап FIA WTCC 2008 — этап серии FIA WTCC.

2008